Poyen steht für:

 Poyen (Arkansas), Ort im amerikanischen Grant County in Arkansas
 Poyen (Kargil), Ort in Kargil, Indien
 Isiz-Poyen, Ort in Tadschikistan

Poyen ist der Familienname folgender Personen:

 René Poyen (1908–1968), französischer Schauspieler